ACN puede referirse a:
 ACN Inc., una compañía de ventas multinivel 
 Advanced Control Network, un protocolo de comunicaciones utilizado para controlar la iluminación de escenarios y efectos especiales.
 Aeropuerto Internacional de Ciudad Acuña (México), por su código IATA.
 Agencia Carabobeña de Noticias, agencia de noticias de Carabobo (Venezuela).
 Aid to the Church in Need (Ayuda a la Iglesia Necesitada), organización humanitaria católica.
 Número de Clasificación de Aeronaves (. Norma de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).

Siglas